, или  — храм буддийской школы Сёканнон в районе Асакуса, Тайто, Токио. Полное официальное название — .

Сэнсо-дзи является самым старым буддийским храмом на территории Токио. Согласно преданиям, храм был основан в 628 году на месте обнаружения статуи бодхисаттвы Каннон. В XVII—XIX веках храм был местом официальных молебнов сёгуната Токугава. До Второй мировой войны Сэнсо-дзи принадлежал школе Тэндай.

К храму от ворот Каминаримон ведёт старинная торговая улица Накамисэ-дори. Ещё в начале 18 века окрестным жителям было даровано разрешение торговать на подступах к храму. В многочисленных магазинчиках продаются сувениры и традиционные сладости.

На территории храма ежегодно проводится ярмарка .

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Буддийские храмы Японии
Асакуса